Jewgeni Sawizki ist der Name folgender Personen:

* Jewgeni Jakowlewitsch Sawizki (1910–1990), sowjetischer Pilot
 Jewgeni Michailowitsch Sawizki (1912–1984), russischer Physikochemiker, Werkstoffwissenschaftler und Hochschullehrer